De finale van de Copa del Rey van het seizoen 1996/97 werd gehouden op 28 juni 1997 in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. FC Barcelona nam het op tegen Real Betis. Het was de eerste keer dat beide teams het tegen elkaar opnamen in de bekerfinale. Barcelona won met 3-2 na verlengingen waarin Luís Figo het beslissende doelpunt maakte.

Wedstrijd

1997
Copa
FC Barcelona
Voetbal in 1997
Sportevenement in Madrid